Westmount peut désigner :
 Westmount, ville du Québec ;
 Westmount—Saint-Louis, circonscription électorale provinciale du Québec ;
 Westmount—Ville-Marie, circonscription électorale fédérale du Canada ;
 Westmount, ancienne circonscription électorale provinciale du Québec.